Zombi, Zombie o Zomby puede referirse a:

Gente 

 Rob Zombie (nacido en 1965), nombre real Robert Cummings, ex cantante principal de White Zombie
 Zomby (nacido en 1980), productor musical británico

Artes, entretenimiento y medios

Entidades ficticias 

 Zombie (cómic), un personaje de Marvel Comics

Películas 

 Zombi 2 (1979), también conocida como Zombie o Zombie Flesh Eaters, película de terror dirigida por Lucio Fulci
 Zombi holocaust (1980), también conocida como Zombi Holocaust o Zombie 3, una película de terror dirigida por Marino Girolami
 ¡zombis! ¡zombis! ¡zombis! , una película de comedia de 2008 dirigida por Jason M. Murphy
 Zombies (película de 2016), una película de terror y acción dirigida por Hamid Torabpour
 Zombis (película de 2018), una película original de Disney Channel
 Zombie (película de 2019), una película de aventuras de comedia de terror
 Zombies 2, una película original de Disney Channel y la secuela de la película de 2018

Música

Grupos 

 The Zombies, una banda de rock inglesa de la década de 1960
 Zombi (banda), un dúo de rock progresivo

Álbumes 

 Zombie (álbum), de Fela Kuti y Afrika 70
 Zombie (EP), de El diablo viste de Prada

Canciones 

 "Zombie" (canción de The Cranberries), 1994
 "Zombie" (canción de Jamie T), 2014

Juegos 

 Zombie Inc., un estudio de desarrollo de videojuegos que también crea cómics y licencias de películas.
 Zombie Zombie, un juego de computadora de 1984 para ZX Spectrum
 Zombis!!!, una serie de juegos de mesa de Twilight Creations
 Zombies (videojuego), una adaptación de videojuego de 2011 del juego de mesa
 Zombies Ate My Neighbors, un videojuego de 1993, conocido en algunos países simplemente como Zombies.
 ZombiU (también conocido como Zombi ), originalmente un título de Wii U, luego transferido a Xbox One, PS4 y PC
 Zombie (revista), una revista de videojuegos publicada en Israel en la década de 1990

Literatura 

 Zombie (novela), una novela de 1995 de Joyce Carol Oates
 El zombi, un fanzine de ciencia ficción publicado por Bob Tucker

Informática 

 Zombie (informática), una computadora comprometida utilizada para realizar tareas maliciosas
 Objeto zombi, en lenguajes de programación orientados a objetos recolectados en basura, un objeto que se finalizó pero luego resucitó
 Proceso zombie, en un sistema operativo similar a Unix, un proceso que completó la ejecución pero aún tiene una entrada en la tabla de procesos
 ZombieLoad, una vulnerabilidad de seguridad en ciertos procesadores Intel

Finanzas 

 Banco zombi, una institución financiera con un patrimonio económico inferior a cero que continúa operando debido al apoyo gubernamental implícito o explícito
 Empresa zombi, una empresa que necesita rescates para poder operar, o una empresa endeudada que puede pagar los intereses de sus deudas pero no pagar el principal

Invertebrados 

 Hormiga zombie, una hormiga infectada por el hongo parásito Ophiocordyceps unilateralis
 Mosca zombi, una mosca, Apocephalus borealis, que pone huevos en las abejas, que luego se convierten en "zombees"
 Araña zombi, una araña, Cyclosa argenteoalba, infectada por Reclinervellus nielseni

Otros usos 

 Zombie (cóctel), un cóctel excepcionalmente fuerte hecho de jugos de frutas, licores y varios rones.
 Zombi filosófico, en filosofía, una persona sin qualia, sensibilidad o experiencia consciente.

Enlaces externos 

Wikipedia:Desambiguación
Wikipedia:Desambiguación
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar